36 км, 36-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

36 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551416

36 км — другое название разъезда 35 км, Забайкальская железная дорога, Амурская область. Код 951941.
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 842212
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 653874
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 189636
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 218519
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Стекольный — Тосно, Октябрьская железная дорога. Код 031371
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Павловск — Новгород-на-Волхове, Октябрьская железная дорога. Код 032321
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Тихвин — Будогощь, Октябрьская железная дорога.
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 608925
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 290723
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 290193
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 516817
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 604280
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 772984
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815431
 36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 816256

36 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 426042